Ашот (, ) — армянское мужское имя:

 Ашот Багратуни (VII век) — князь, правитель Армении с 685.
 Ашот Мсакер (ум. 826) — князь, правитель Армении с 804. 
 Ашот I Куропалат (ум. 826) — грузинский царь.
 Ашот I (820—890) — царь Армении из династии Багратидов.
 Ашот II Железный (ум. 929) — царь Армении из рода Багратуни, шахиншах армянский и грузинский.
 Ашот III (ум. 977) — царь (шахиншах) Армении.
 Ашот IV Храбрый (ум. в 1040) — царь Армении.
 Ашот Сюни — сюзерен Сюника около 892—909 гг.
 Ашот Шайбон (1905—1982) — советский писатель-фантаст армянского происхождения.

Мужские имена